Rasmus Pedersen (wielrenner), een Deens wielrenner
 Rasmus Pedersen (Motorcrosser), een Deens motorcrosser